

Geografia 
 Eea (o Aeaea – isola della mitologia greca citata nellOdissea, dimora di Circe
 Eea – fiume della Cumbria (Regno Unito)

Sigle 
 Economic Espionage Act – legge sullo spionaggio economico, legge statunitense del 1966
 European Economic Area – Spazio economico europeo
 European Environment Agency – Agenzia europea dell'ambiente dell'Unione europea
 In montagna sentiero per Escursionisti Esperti Attrezzati

Medicina 
 EEA – tipo di suturatrice meccanica

Altro 
 EEA – classificazione Club Alpino Italiano della via ferrata o attrezzata (itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura)